das steht für:
 einen bestimmten Artikel der deutschen Sprache
 ein Relativpronomen der deutschen Sprache
 ein Demonstrativpronomen der deutschen Sprache

Das steht für:
 Das (Girona), einen Ort in der Comarca Cerdanya, Provinz Girona, Katalonien, Spanien
 Das (Insel), eine Insel im persischen Golf
 Das (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort

DAS steht für:
 DAS!, eine NDR-Fernsehsendung
 Departamento Administrativo de Seguridad (kolumbianischer Geheimdienst)
 Deutsche Afrika-Stiftung
 Deutsche Auslandsschule
 Deutsche Auslegungsschrift
 Deutscher Allgemeiner Sängerbund
 Deutscher Arbeiter-Sängerbund
 Deutscher Arbeiter-Schachbund
 Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt
 Diacetoxyscirpenol
 Diploma of Advanced Studies, eine postgraduale Weiterbildung auf Hochschulstufe (Diplom), siehe Master of Advanced Studies
 Direct Attached Storage
 Direkt-Abfrage-Sprache
 Dirgantara Air Service, eine ehemalige indonesische Fluggesellschaft
 Disease Activity Score, ein System zur Beurteilung der Krankheitsaktivität der rheumatoiden Arthritis
 Distributed Acoustic Sensing, eine Technologie zur Lokalisierung und Analyse von Geräuschen und Vibrationen durch Veränderungen von Lichtimpulsen in Lichtwellenleitern
 Distributed AML Server
 Distributed Annotation System 
 Domain Awareness System, ein von Microsoft entwickeltes Überwachungssystem
 Dual Attached Station, siehe Fiber Distributed Data Interface#Dual Attached Stations
Dual-Axis Steering, ein Lenksystem am Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance

D.A.S. steht für:
 D.A.S., Deutscher Automobilschutz, eine Versicherung

Siehe auch:
 Dass
 Daş

DAS